Prinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Prinzinger (* 1963), deutsche Neogräzistin
 Roland Prinzinger (* 1948), deutscher Biologe